Stechlin steht für:

Gemeinden:
 Stechlin, Land Brandenburg

Wüstungen:
 Stechlin (Wüstung), bei Rheinsberg, Land Brandenburg
 Stechlin, bei Greifenhagen in Hinterpommern, seit 1945 Steklno pow Gryfino

Seen:
 Großer Stechlinsee, Land Brandenburg
 Kleiner Stechlinsee, Land Brandenburg (verlandet)

Schutzgebiete:
 Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, Land Brandenburg
 Naturschutzgebiet Stechlin, Land Brandenburg

Kunstwerke:
 Der Stechlin (Roman), Theodor Fontane, 1897/98
 Der Stechlin (Film), Rolf Hädrich, 1975